Bluesology ist zusammengesetzt aus Blues und dem griechischen: logos, und bedeutet etwa „Lehre vom Blues“.

Er wird im Blues-Umfeld häufiger verwendet, und bezeichnet dort:

 Die britische Bluesband Bluesology der 1960er Jahre
 Ein Album des Ulli Kron Trio,
 Ein Album des Modern Jazz Quartet
 Ein Album von den Whiteley Brothers